Флаг муниципального образования город Карасу́к Карасукского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг города Карасук — официальный символ и опознавательно-правовой знак, в котором символически отражено историческое прошлое и день сегодняшний города, составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики и вексиллологии, служащий символом местного самоуправления, городского статуса.

Флаг утверждён 24 декабря 2003 года решением Совета депутатов муниципального образования города Карасука. 11 марта 2009 года, решением Совета депутатов города Карасука № 190, предыдущее решение было отменено и принято новое положение об официальных символах города, в котором были изменены описание и обоснование символики флага.

Редакция 2003 года

Описание 
«Флаг города Карасука представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равновеликих частей белого и зелёного цветов, диагонально разделённых линией, входящей из правого верхнего угла к левому нижнему углу. Левое верхнее поле — белое. Правое нижнее поле — зелёное. В центре полотнища помещено стилизованное колесо, в белом поле зелёное, в зелёном белое. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага 
В основу флага города Карасука положено изображение герба города Карасука, утверждённого решением Карасукского городского Совета депутатов Новосибирской области от 27 октября 1998 года.

Колесо — солярный знак, символ движения, истины, стремления к счастью и удачи.

В гербе и флаге города Карасука колесо символизирует образование и быстрый рост города, его многонациональное население, пришедшее в разное время на кулундинскую землю в поисках счастья, преемственность культурных и исторических традиций.

Бело-зелёный цвет колеса олицетворяет этническое многообразие и в то же время единство жителей города, принадлежащих к различным этносам, культурам и религиозным конфессиям, символизирует их стремление к духовному совершенствованию и разумному устройству жизни. Колесо символизирует железную дорогу и её исключительную роль в рождении и жизни города. Карасук возник как станция на железной дороге Татарская-Славгород, построенной в 1911—1917 годах.

Сегодня Карасук крупный железнодорожный узел на Средне-Сибирской магистрали. Белый и зелёный — традиционные земельные цвета Сибири. Белый символ чистоты, преданности, веры, а также цвет зимней степи. Зелёный цвет — символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил, олицетворяет богатую хлебом Кулундинскую степь, на просторах которой раскинулся Карасук.

Редакция 2009 года

Описание 
«Флаг города Карасука представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по диагонали на белую (вверху у древка) и зелёную части. В середине полотнища размещено колесо переменных тинктур».

Символика флага 
Бело-зелёная гамма флага города Карасука имеет давнюю историческую традицию для Сибири. Белый цвет — символ чистоты помыслов, преданности, веры, снег, покрывающий город в течение длительного периода.

Зелёный цвет — символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил, олицетворяет богатую хлебом Кулундинскую степь, на просторах которой раскинулся город Карасук.

Колесо — солярный знак, символ движения, истины, удачи, стремления к счастью. На флаге колесо символизирует быстрый рост города, преемственность культурных и исторических традиций, железную дорогу и её исключительную роль в рождении и жизни города. Бело-зелёный цвет колеса олицетворяет этническое многообразие и в то же время единство жителей города, принадлежащих к различным этносам, культурам и религиозным конфессиям, символизирует их стремление к духовному совершенствованию и разумному устройству жизни.

Примечания 

Флаги с изображением колеса